A categoria de Sabre individual masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 disputada nos dias 15–18 de Julho de 2014

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Kim Jung-hwan
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Ahmed Amr
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Seppe van Holsbeke
| RD1-score03 = 9
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Tamás Decsi
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  = {{Nowrap| Aliaksandr Buikevich}}
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Low Ho Tin
| RD1-score06 = 8

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Benjamin Igoe
| RD1-score07 = 6
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Nikolay Kovalev
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Aldo Montano
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Dmytro Boiko
| RD1-score10 = 6

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Mojtaba Abedini
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  James Honeybone
| RD1-score12 = 10

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Vincent Anstett
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  = 
| RD1-score14 = 13

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Vu Thanh An
| RD1-score15 = 3
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Luigi Samele
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Kim Jung-hwan
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Tamás Decsi
| RD2-score02 = 3

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  = 
| RD2-score03 = 11
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Nikolay Kovalev
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Aldo Montano
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Mojtaba Abedini
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Vincent Anstett
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Luigi Samele
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Kim Jung-hwan
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  = {{Nowrap| Nikolay Kovalev}}
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Aldo Montano
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 25
| RD3-team04  =  Vincent Anstett
| RD3-score04 = 5

| RD4-seed01  = 16
| RD4-team01  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  José Quintero
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Matyas Szabo
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Eli Dershwitz
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Ilya Mokretcov
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Adam Skrodzki
| RD1-score06 = 8

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Oh Eun-seok
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Csanád Gémesi
| RD1-score08 = 11

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Max Hartung
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Yevgeniy Statsenko
| RD1-score10 = 5

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Tan Sheng
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Dmytro Pundyk
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Farzad Baher
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Boladé Apithy
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Maxence Lambert
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Enrico Berrè
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 37
| RD2-team02  =  Matyas Szabo
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Ilya Mokretcov
| RD2-score03 = 6
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  =  Oh Eun-seok
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Max Hartung
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Dmytro Pundyk
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Boladé Apithy
| RD2-score07 = 10
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Enrico Berrè
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 53
| RD3-team02  =  Oh Eun-seok
| RD3-score02 = 13

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Max Hartung
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Enrico Berrè
| RD3-score04 = 11

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Áron Szilágyi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Mathias Willau
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Sandro Bazadze
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  = 
| RD1-score04 = 13

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Nicolas Limbach
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Jacub Ocinski
| RD1-score06 = 6

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Renzo Agresta
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Kamil Ibragimov
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Daryl Homer
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Shaul Gordon
| RD1-score10 = 11

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Alin Badea
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Ricardo Bustamante
| RD1-score12 = 5

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Benedikt Wagner
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Fernando Casares
| RD1-score14 = 14

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Sun Wei
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Gu Bon-gil
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Áron Szilágyi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Sandro Bazadze
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =

Quarta chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Round of 64
| RD2         = Round of 32
| RD3         = Round of 16
| RD4         = Quarterfinals

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Marco Miguel Garcia
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Ziad Elsissy
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Jeff Spear
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Andriy Yagodka
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Eliecer Romero
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  András Szatmári
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Aleksey Yakimenko
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Nicolas Rousset
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Abraham Rodriguez
| RD1-score10 = 3

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Hector Florencia
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Valery Pryiemka
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Won Woo-young
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ali Pakdaman
| RD1-score14 = 10

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Iulian Teodosiu
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  = {{Nowrap| Veniamin Reshetnikov}}
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Jeff Spear
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Andriy Yagodka
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Aleksey Yakimenko
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Nicolas Rousset
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Valery Pryiemka
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Won Woo-young
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 12

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD3-score01 = 6
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  = {{Nowrap| Aleksey Yakimenko}}
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 15
| RD3-team03  =  Nicolas Rousset
| RD3-score03 = 6
| RD3-seed04  = 31
| RD3-team04  =  Won Woo-young
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 10
| RD4-team01  =

Classificação Final

Referências
 FIE
 Classificação Final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2014